Zwitsers voetbalelftal onder 17 (mannen) 
Zwitsers voetbalelftal onder 17 (vrouwen)